Ukalersalik bezeichnet:
 Ukalersalik (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ukalersalik (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Ukalersalik (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ukalersalik (Insel, Paamiut, nördlich), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ukalersalik (Insel, Paamiut, südlich), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland